Сан Франсиско дел Ринкон има више значења:

 Општина Сан Франсиско дел Ринкон (Гванахуато), општина у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Франсиско дел Ринкон (Сан Франсиско дел Ринкон, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Франсиско дел Ринкон (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Франсиско дел Ринкон, Ел Ринкон (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Франсиско дел Ринкон (Хиутепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику